Random peut faire référence à :
 Random, super-scélérat appartenant à l'univers de Marvel Comics
 Michel Random (1933-2008),  écrivain, critique d'art, journaliste français
 Île Random,  île située à l'est de la côte canadienne dans l'océan Atlantique
 Random, téléfilm de Debbie Tucker Green sorti en 2011
 Random, film de Pavel Khvaleev sorti en 2013
 Random, film de Indira Killen sorti en 2014
 Random, chanson sur l'album Lady Sovereign Public Warning en 2006
 Random, chanson sur l'album Cure d’Eddy de Pretto en 2018
 Kenny Random (né en 1971), artiste italien

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme